Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2008./09., te se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok 
 mj.     klub                            ut.    pob     ner     por      golovi   bod      GR
  1.	NEXE 2 Našice			26	23	0	3	980:727	 46	+ 253
  2.	Privlaka			26	21	0	5	857:716	 42	+ 141
  3.	Cestorad Ivankovo		26	20	0	6	769:640	 40	+ 129
  4.	Valpovka (Valpovo)		26	18	0	8	776:699	 36	+  77
  5.	Davor				26	16	1	9	814:739	 33	+  75
  6.	Zrinski Bošnjaci		26	14	0	12	866:816	 28	+  50
  7.	Beli Manastir			26	13	1	12	799:782	 27	+  17
  8.	Osijek Elektro Modul 2		26	13	1	12	798:727	 25	+  71
  9.	Mladost Donji Miholjac		26	8	2	16	710:755	 18	-  45
 10.	Orahovica			26	8	1	17	644:738	 17	-  94
 11.	Slavija Staro Petrovo Selo	26	7	3	16	758:882	 17	- 124
 12.	Otok				26	6	2	18	665:789	 14	- 124
 13.	Darda				26	6	1	19	639:795	 13	- 156
 14.	Frankopan Rokovci		26	4	0	22	634:904	  8	- 270

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Izvori 
 RK Beli Manastir 
 RK Sesvete, sezona 2008./09. 
 Sportske novosti, svibanj 2009.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009/2010, Zagreb, 2010.

Poveznice 
 Dukat Premijer liga 2008./09.
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 2. HRL 2008./09.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

2008-09
m-3